Розанна — женское имя.
 Розанна Лорен Арке́тт (род. 1959) — американская актриса.
 Розанна Барр (род. 1952) — американская актриса, комедиантка, сценарист, персона телевидения, продюсер, режиссёр и кандидат на пост президента США в 2012 году от партии Мира и Свободы.
 Розанна Кроуфорд (род. 1988) — канадская биатлонистка.
 Розанна «Роузи» Макленнан (род. 1988) — канадская гимнастка, прыгунья на батуте, чемпионка Олимпийских игр 2012 года.
 Розанна Марани (род. 1946) — итальянская журналистка и телеведущая.
 Розанна Скьяффино (1939—2009) — итальянская актриса.
 «Розанна» — американский комедийный телесериал (1988—1997).
 «Rosanna» — сингл американской рок-группы Toto с альбома Toto IV (1982).
 Розанна — река на западе Австрии.